Álvaro Gómez puede referirse a:

 Álvaro Gómez Becerra, (1771-1855) político español.
 Álvaro Gómez Hurtado, (1919-1995) político colombiano.
 Álvaro Gómez (nadador), (1937-) nadador colombiano
 Álvaro de Jesús Gómez, (1954-) entrenador de fútbol colombiano
 Álvaro Gómez Bedoya, ciclista colombiano de los años 70's 
 Álvaro Gómez González, (1980-) actor chileno.
 Álvaro Yamid Gómez, (1984-), ciclista colombiano
 Álvaro Gómez (atleta), (1989-), atleta colombiano